Asylum kan syfta på:

 Asylum – trettonde studioalbum av Kiss utgivet 1985
 Asylum (album av Disturbed) – femte album Disturbed från 2010
 Asylum Records – ett amerikanskt skivbolag som ägs av Warner Music Group
 Asylum Tour – Kiss tolfte turné 1985–1986
 The Asylum – ett amerikanskt filmföretag
 The Asylum for Wayward Victorian Girls – en självbiografisk roman av den amerikanska artisten Emilie Autumn, utgiven 2009
 Arkham Asylum – ett fiktivt mentalsjukhus för "kriminellt sinnessjuka" utanför Gotham City
 Batman: Arkham Asylum – ett actionäventyrsspel från 2009 baserat på DC Comics superhjälte Batman
 Soul Asylum – en rockgrupp från Minneapolis bildad 1983